Письменность мьен — письменность, используемая для записи нескольких родственных языков ветви мьен (яо) семьи хмонг-мьен (мяо-яо), на которых говорит народ яо. К языкам мьен относятся языки ю-мьен, киммун, заомин и бяомон, последние два бесписьменные. В Китайской Народной Республике языки мьен считаются диалектами «языка яо», на котором говорит одноимённый народ. Языки мьен традиционно распространены на территории нескольких стран: Китая, Вьетнама, Лаоса и Таиланда, что обусловило использование этими языками нескольких графических систем:
 латинское письмо — в Китае, во Вьетнаме и в диаспоре (США и др.)
 лаосское письмо — в Лаосе
 тайское письмо — в Таиланде

Китайское письмо 
Известны фольклорные тексты и личная переписка на языках мьен, записанные китайским иероглифическим письмом, которое стало употребляться яо ещё до воцарения династии Юань. Однако со временем оно вышло из употребления, и к началу 1950-х годов языки мьен в Китае определялись как бесписьменные.

Латинский алфавит

Старый латинизированный алфавит 
Первым примером приспособления латинского алфавита для языков мьен стал французско-киммунский словарь, опубликованный в 1926 году. В нём использовалась орфография, приближенная к вьетнамской. Например, тона обозначались диакритическими знаками над и под буквами (á, à, ả, ã, ạ и т. п.); использовались и специфические буквы вьетнамского алфавита (đ, ă, ô и др.). Этот алфавит не получил дальнейшего развития и самими яо не использовался.

В 1954 году Зарубежное миссионерское братство начало работу по созданию письменности для ю-мьен, проживающих в таиландской провинции Чианграй, а также в Лаосе. На этом алфавите велось обучение в школах, издавалась религиозная литература. В 1974 году на нём была издана серия созданных профессионалами школьных учебников. «Старый латинизированный алфавит» содержал только буквы базовой латиницы. Для обозначения ряда специфических согласных звуков использовались заглавные буквы латинского алфавита (при этом в качестве обычных заглавных букв они не использовались). Тона обозначались буквами b, d, g, j, q после соответствующего слога. В Лаосе и Таиланде этот алфавит по-прежнему имеет некоторое распространение, хотя и вытесняется «новым латинизированным алфавитом», а также алфавитами на основе тайского и лаосского.

Новый латинизированный алфавит 
В июне 1982 года представители диаспоры яо в США организовали в Портленде конференцию, целью которой была разработка нового алфавита для ю-мьен. Итогом стало создание алфавита и орфографии на латинской основе, использующих только буквы базовой латиницы. В то же время яо США разрабатывался и другой проект, базировавшийся на старом китайском фонетическом алфавите, но практического применения он не нашёл.

В тот же период в Китае шёл активный процесс по созданию письменностей для национальных меньшинств, разрабатывалась письменность и для яо. В Китае к языкам яо традиционно относят языки ю-мьен, киммун, заомин и бяомон, считая их диалектами яо. 85 % китайских яо говорят на первых двух. Первые попытки создать латинизированную письменность для яо Китая были предприняты в 1950-е годы, но тогда работа не была завершена. В мае 1984 года в Жуюань-Яоском автономном уезде провинции Гуандун состоялась конференция, в которой приняли участие как китайские, так и американские яо. Китайские специалисты согласились взять за основу проект, составленный в 1982 на Портлендской конференции, но при этом предложили заменить написание 15 инициалей в соответствии с системой пиньинь. Представители США приняли это предложение и «новый латинизированный алфавит» для ю-мьен был утверждён. В результате он стал де-факто единой основной письменностью для носителей ю-мьен в Китае, Вьетнаме и в западной диаспоре, на нём ведётся преподавание в школах, издаётся различная литература. Алфавит включает 30 инициалей, 128 финалей и 5 знаков для обозначения тонов:

Инициали:

Финали:

Тона обозначаются буквами h, v, z, x, c после слога.

Латинизированный алфавит для киммун 
В то же время, в 1983 году, китайскими специалистами был разработан и внедрён алфавит и для языка/диалекта киммун. Это решение было продиктовано значительными различиями в фонетике ю-мьен, распространённого преимущественно в Гуанси-Чжуанском автономном районе, и киммун, распространённого в провинции Юньнань. Алфавит киммун включает 26 инициалей, 81 финаль и 12 знаков для обозначения тонов:

Инициали:

Финали:

Тона обозначаются буквами d, h, v, s, z, x, w, c, q, f, y, r после слога.

Тайское письмо 
Первый опыт приспособления тайского письма для ю-мьен был предпринят супругами-миссионерами Транг (Trung) в начале 1930-х годов. В 1932 году на разработанном ими алфавите было издано Евангелие от Марка. Алфавит Трангов имел значительные различия со стандартным тайским письмом, например: согласные верхнего класса не использовались; была принципиально изменена система обозначения тонов; знаки для гласных, в тайском языке записывающиеся слева от согласных, в мьен стали записывать справа. Этот алфавит оценивается как неудачный.

Другой вариант тайского письма для ю-мьен был разработан в 1956 году миссионерами из Американских церквей Христа. До этого они пытались разработать алфавит на латинской основе, но пришли к выводу, что таиландские ю-мьен предпочитают тайское письмо. Этот алфавит оказался успешным, на нём велось обучение в школах, печаталась литература. В 1980 году позиции этого алфавита значительно укрепились в связи с тем, что власти Таиланда запретили издание литературы на языках многих национальных меньшинств на любом алфавите кроме тайского. Вкупе с активной программой по ликвидации неграмотности это сделало мьенский алфавит на тайской основе самым популярным в стране.

Тайский алфавит для ю-мьен:

! colspan="43" | Согласные
|-style="font-size: 150%"
| ก || ข || ค || ฆ || ง || ฮง || จ || ฉ || ช || ซ || ฌ || ญ || ฮญ || ท || ฒ || ด || ต || ถ || ท || ธ || น || ฮน || นฺ || บ || ป || ผ || ฝ || พ || ฟ || ม || ฮม || ฮมว || มฺ || ย || ฮย || ล || ฮล || ว || ฮว || ส || ห || อ || ฮ
|-----
| /k/ || /kh/ || /kh/ || /g/ || /ŋ/ || /ʰŋ/ || /c/, /kʲ/ || /tʃʰ/ || /tʃʰ/ || /s/ || /j/ || /ɽ/ || /ʰɽ/ || /tʰ/ || /ts/ || /d/ || /t/ || /tʰ/ || /tʰ/ || /tsʰ/ || /n/ || /ʰn/ || - || /b/ || /p/ || /pʰ/ || /f/ || /pʰ/ || /f/ || /m/ || /ʰm/ || /ʰmw/ || - || /j/ || /ʰj/ || /l/ || /ʰl/ || /w/ || /ʰw/ || /s/ || /h/ || /o/ || /h/
|-----
| g || k…x || k || nq || nga || hng || j || q…x || q || s || nj || ny || hny || t || z || nd || d || t…x || t || c || n || hn || - || mb || b || p…x || f…x || p || f || m || hm || hmw || - || y || hy || l || hl || w || hw || s…x || h…x || or || h
|-----
| k || K || K || G || v || V || J || Q || Q || s || F || E || H || T || z || D || t || T || T || Z || n || N || - || B || p || P || f || P || f || m || M || Mw || - || y || Y || l || L || w || W || s || h || - || h

! colspan="42" |  Гласные
|-style="font-size: 150%"
| ◌ิ || ◌ิว ||◌ ้◌ || ◌ุ || ◌◌ || ◌ี || เ◌ || แ◌ || ◌า || ◌ู || โ◌ || ◌อ || เ◌ีย || เ◌ย || ไ◌ || ◌าย || ◌ุย || ◌อย || เ◌ียว || เ◌ว || ◌าว || ◌้ว || ◌ว◌ || โ◌ว || เ◌ว || เ◌ียะ || เ◌ะ || เเ◌ะ || ◌ะ || ◌้วะ || โ◌ะ || เ◌าะ
|-----
| /i/ || /iu/ || /a/ || /u/ || /o/ || /iː/ || /e/, /ɛ/ || /æ/ || /aː/ || /uː/ || /oː/ || /ɔ/ || /ia/ || /ei/ || /æi/, /ai/ || /aːi/ || /i/, /ui/ || /ɔi/ || /iou/ || /eu/ || /aːu/ || /ua/ || /ʷ/, /ua/ || /ou/ || /au/, /ou/ || /iaʔ/ || /eʔ/, /ɛʔ/ || /æʔ/ || /aʔ/ || /uʔ/ || /oʔ/ || /ɔʔ/
|-----
| i || iu || a || u || o || i || e || ae || aa || u || o || or || ie || ei || ai || aai || ui || oi || [i + ou] || eu || aau || uo || uo || ou || au || ieq || eq || aeq || aq, a' || uq || oq || orq
|-----
| i || iu || a || u || o || i || e || - || aa || u || o || x || ia || ei || ai || aai || wi || xi || [i+ u] || eu || aau || ua || ua || ru || au || ye’q || e’q || aa’q || a’q || u’q || o’q || x’q

В 1981 году был разработан другой вариант тайского алфавита для мьен (так называемый «упрощённый»), но развития этот проект не получил.

Лаосское письмо 
Письменность для ю-мьен на базе лаосского алфавита была разработана в 1990-е годы совместными усилиями местных жителей и западных исследователей Х. Пёрнела (Purnell) и А. Бёрджес (Burgess). На этом алфавите издаётся религиозная литература.

Примеры текстов

Примечания 

Алфавиты на основе латинского
Письменности языков хмонг-мьен